Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Borisienko – rosyjski inżynier, kosmonauta
 Nikołaj Borisienko – radziecki i ukraiński polityk
 Walentina Borisienko – rosyjska szachistka